Наш дім — Росія:

 «Наш дім — Росія» (партія) — російська політична партія, що існувала з 12 травня 1995 року по 12 травня 2006 року.
 «Наш дім — Росія» (фракція) — фракція в Державній думі Федеральних зборів Російської Федерації II скликання.